«Спящая девочка на красном одеяле» (или «Спящая девочка», а также «Этюд со спящей девочкой», ) — картина российской художницы Зинаиды Серебряковой, изображающая её младшую дочь  Екатерину в возрасте десяти лет и написанная в 1923 году. Картина представляла советское искусство на выставке в Нью-Йорке в 1924 году (в каталоге выставки она значилась под номером 666).

История создания картины и её судьба 
Замысел выставки русского искусства в Нью-Йорке, на которой Серебрякова впервые представила картину, возник в 1922 году. Один из её инициаторов А. А. Трояновский надеялся, что она станет способом финансовой поддержки советских художников, а также представит новое русское искусство американской аудитории. Выставочный комитет, образованный в 1923 году, состоял из И. Э. Грабаря, С. А. Виноградова, Ф. И. Захарова (1882—1968), К. А. Сомова и И. Д. Сытина. Именно Сомов пригласил братьев Николая и Евгения Лансере и их сестру Зинаиду Серебрякову присоединиться к выставке (как своих былых соратников по объединению «Мир искусства»).

Это был трудный период в жизни Серебряковой. Её муж умер в 1919 году, она не имела средств, с четырьмя детьми на время переехала в дом матери. В ноябре 1919 года она была вынуждена отказаться от своего поместья Нескучное в Курской губернии (ныне в Харьковской области на Украине). Оттуда Серебрякова уехала в Харьков, где жила около года, затем в декабре 1920 года переехала в Петроград и поселились у семьи Бенуа. Здесь ей пришлось зарабатывать на жизнь случайными портретами. Художница мечтала отправиться в Европу, не сомневаясь в помощи своего дяди, художника Александра Бенуа, а также зная об успехе Н. К. Рериха и С. А. Сорина в Соединенных Штатах.

«Если бы вы только знали, дорогой дядя Шура», — написала она в письме к Александру Бенуа 17 декабря 1923 года, — «Как я мечтаю и хочу уехать, чтобы как-нибудь изменить эту жизнь, где каждый день только острая забота о еде (всегда недостаточной и плохой), и где мой заработок такой ничтожный, что не хватает на самое необходимое. Заказы на портреты страшно редки и оплачиваются грошами, проедаемыми раньше, чем портрет готов. Вот если бы на американской выставке что-нибудь продалось».

Осенью 1923 года Сомов помог Серебряковой выбрать четырнадцать работ для выставки, из них семь были выполнены в технике темперы. Они были отправлены в Ригу в декабре, а затем через Швецию и Великобританию, чтобы прибыть в Нью-Йорк в январе 1924 года. 8 марта 1924 года на верхнем этаже  в Нью-Йорке открылась «Выставка русского искусства». Работы, созданные с 1921 года были представлены 84 русскими художниками.

Техника исполнения картины — масляная живопись по холсту, размер — 70 на 98 сантиметров. Подпись и дата находятся в нижнем левом углу в две строки — «З. Серебрякова 1923». «Спящая девочка» — первая из работ Серебряковой, перечисленных в её разделе каталога выставки. Это был также одна из немногих картин выставки, воспроизведённых в качестве открыток. Среди других открыток были «Портрет Ф. И. Шаляпина» Бориса Кустодиева, картины А. Е. Архипова, В. Д. Поленова и М. В. Нестерова. Эти открытки пользовались большим спросом и продавались «как горячие пирожки», как и всё, что казалось американской публике «очень русским» и можно было считать сувениром. Однако приобретались картины значительно медленнее, чем ожидалось, И. Э. Грабарь (он вместе с К. А. Сомовым в составе делегации из семи человек отправился в Нью-Йорк) мрачно писал, что организаторы выставки «не поняли, что золотые дни американского арт-рынка давно прошли. Примерно двадцать лет назад или, возможно, даже двенадцать или пятнадцать лет назад, рынок искусства в Америке достиг своего пика, но затем резко упал». 28 марта 1924 года Сомов написал своей сестре А. Михайловой: «Мне очень жаль таких художников, как Зина, которые ждут поддержки». Но почти неделю спустя 4 апреля он делает более оптимистичное замечание о том, что некоторые работы всё-таки добились успеха и были проданы: деревянная скульптура Конёнкова и две работы Серебряковой (натюрморт и «Спящая девушка»).

19 апреля, в предпоследний день выставки, бывший посол Временного правительства России в США, крупный специалист в области гидродинамики и коллекционер Борис Бахметьев, после Октябрьской революции проживавший в эмиграции в Америке, приобрёл четыре картины с выставки, в том числе и «Спящую девочку» (за неё он заплатил 500 долларов). 1 мая Сомов написал своей сестре: «Я так счастлив за Зину, она, наконец, продала работу „Спящая девочка“. Я думаю, что это очень кстати — в связи с болезнью матери, из-за которой она почти сошла с ума». Второй вариант картины «Спящая девочка на синем одеяле» также присутствовал на выставке, но продан не был и вернулся обратно в СССР. Несмотря на то, что художница не получила тех денег, на которые рассчитывала, доходы от выставки позволили Серебряковой поддержать семью материально. В августе того же года она смогла наконец отправиться в Париж в поисках работы.

«Спящая девушка» Зинаиды Серебряковой была продана на аукционе Sotheby’s в июне 2015 года как лот 51 под названием «Этюд со спящей девочкой» за 3 845 000 фунтов стерлингов, что намного превысило предпродажную оценку в 400 000—600 000 фунтов стерлингов и установило новый рекорд аукциона для картин художницы. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

Модель художницы 
Предположительно, «Спящая девушка» изображает младшую дочь Серебряковой Катю (свою старшую дочку Серебрякова обнажённой не писала). Существует подобная работа — «Спящая девочка на синем одеяле» (также представленная на выставке в Нью-Йорке), которую художница написала в том же 1923 году и подписала — «Катюша на одеяле». Хорошо знавшая Катю в детстве Г. И. Тесленко позже вспоминала: «Катенька — остальные дети называли ее Котом — это фарфоровая хрупкая статуэтка с золотистыми волосами, нежным личиком восхитительной окраски... Тата [старшая сестра Кати] оказалась живой, шаловливой девочкой, Катя более тихой, спокойной».

После отъезда матери в 1924 году во Францию Екатерина Серебрякова на некоторое время осталась в СССР. В 1928 году она переехала в Париж к матери. Позже, став художницей, Екатерина Серебрякова часто работала вместе со старшим братом Александром, который также жил во Франции. В 2014 году на 102-м году жизни она скончалась в Париже.

Особенности картины 
Картина отличается свежестью, непосредственностью и чистотой. Красота женского тела была одной из ведущих тем в творчестве Серебряковой. Когда она работала в Нескучном, Серебрякова просила молодых деревенских девочек из окрестностей позировать ей. В Петрограде она стала использовать своих детей в качестве моделей.

В 2007 году о детских «ню» Зинаиды Серебряковой 1920-х годов искусствовед Владимир Круглов писал:

созданное ею строго и лишено чувственного смакования красоты тела. Позы моделей свободны и благородны, художница любуется гармонией и пластикой их форм… Уравновешивая объём и линейный ритм, вводя цветные драпировки, она заботится о красоте целого. Таковы холсты «Обнажённая» (1920) и «Спящая девочка на синем» («Катюша на одеяле») (1923). Последний с разметавшейся фигуркой спящей девочки, с его красивой гармонией нежно-телесного, бело-голубого и синего является подготовительным этюдом к картине, в 1924 году имевшей успех на выставке русского искусства в Нью-Йорке [«Спящая девочка на красном одеяле»].

«Спящая девочка на синем одеяле» находится в собрании музея Петергофа. С точки зрения переводчика и журналиста, автора книги о художниках-эмигрантах, Бориса Носика, в работе художницы нет никакой эротики. По мнению историков искусства, «Спящая девушка» — один из последних шедевров русского периода Серебряковой и может рассматриваться как прелюдия к серии обнажённых девушек, которую она создала во Франции.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детские портреты XX века
Портреты Зинаиды Серебряковой
Сон в изобразительном искусстве
Картины из частных собраний